El Rp es una variante de los juegos de rol en la que no existe sistemas de juego, dados, ni apartado técnico.

Origen
El término Rp nació hace años en internet para referirse a los foros de rol en los que no existía ninguna clase de sistema de juego, y en ocasiones tampoco director de juego, siendo los propios jugadores los que van imaginando el curso de la partida.
Surgió como un modo en el que, gracias a prescindir del apartado técnico, poder centrarse únicamente en la historia, y en la partida. De manera que se da por hecho, al no haber sistema, que los jugadores son capaces de seguir el argumento de forma lógica y ordenada, lo cual es uno de los principales problemas del propio Rp, los directores de juego pueden hacer lo que quieran y decidir cualquier cosa si ninguna limitación, creando en ocasiones injustas. Por ejemplo: un jugador decide disparar a algo, el si el jugador acierta el disparo, al no haber sistema de juego depende enteramente de la voluntad del director de juego.
A veces el Rp es confundido con el ERp (Erotic Rp), que es un tipo de Rp basado en un juego de rol sexual

Actualmente el Rp sigue estando presente en foros, y está presente en comunidades de redes sociales como Google+, o Facebook

Juegos de rol